Almogía kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almogía (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Almogía (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar